Библиоте́чный переулок — переулок в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Проходит от улицы Шкапина до площади Балтийского вокзала.

История 
До 1980 года не имел названия. Назван был по районной библиотеке Адмиралтейского (тогда — Ленинского) района имени К. А. Тимирязева.

Общественно-значимые объекты 
 Балтийские бани
 Балтийский вокзал
 Музей железных дорог России (д. 4, корп. 2)

Литература

Ссылки